Formula 3000 sezona 2001 je bila sedemnajsto prvenstvo Formule 3000, ki je potekalo med 31. marcem in 15. septembrom 2001.

Koledar dirk

Rezultati

Dirkači

Dirkaško prvenstvo

Celoten pregled 

R12=odstopil, toda uvrščen R=odstopil NS=ni štartal (8)=čas po treningu, toda štartno mesto ni bilo prosto 4E=štartno mesto toda štartal iz ozadja 11P=štartno mesto toda štartal iz boksov

2001 v športu
2001